Rhopalocladium är ett släkte av svampar. Rhopalocladium ingår i familjen Bionectriaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Rhopalocladium